A kerék szónak több értelme lehet:

 Kerék (forgástest)
 Vízkerék (Erőgépek)
 Fogaskerék (gépelem)
 Vízemelő kerék (vízemelő vízikerék)
 Savonius-kerék (szélkerék)
 Egely-kerék (vitalitás, hőhatás)
 Falkirki kerék(Csatorna zsilipelés)
 Óriáskerék (kilátó)
 Szerencsekerék (TV vetélkedő)
 Időkerék (homokóra)
 Almakerék (romániai falu)
 Lendkerék (energiatárolás)